Орнелла Ванони (; 22 сентября 1934, Милан) — итальянская певица и актриса, одна из известнейших исполнительниц итальянской лёгкой музыки, чьё творчество охватывает как большой временной период с 1960-х гг. до начала XXI века, так и широкий диапазон жанров от джаза до босса-нова. Благодаря своему неподражаемому голосу и удивительному исполнительскому таланту Орнелла Ванони по праву считается одной из лучших исполнительниц итальянской песни. Великий офицер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (1993).

Дискография

Альбомы 
<div style="-moz-column-count:2; column-count:2;">
 1961 — Ornella Vanoni
 1963 — Le canzoni di Ornella Vanoni
 1963 — Rugantino
 1965 — Caldo (edito in versione stereo e mono, con copertine differenti)
 1966 — Ornella 1967 — Ornella Vanoni 1968 — Ai miei amici cantautori 1969 — Io sì — Ai miei amici cantautori vol.2 1970 — Appuntamento con Ornella Vanoni 1971 — Ah! L’amore l’amore, quante cose fa fare l’amore! (dal vivo)
 1972 — Un gioco senza età 1973 — Dettagli 1973 — Ornella Vanoni e altre storie 1974 — A un certo punto 1974 — La voglia di sognare 1974 — Quei giorni insieme a te 1975 — Uomo mio bambino mio 1976 — La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria 1976 — Amori miei 1976 — Più 1976 — Canzoni da films (raccolta con un inedito «La canzone di Leonardo»)
 1977 — Io dentro 1977 — Io fuori 1978 — Vanoni 1979 — Oggi le canto così, vol.1 1980 — Meu Brasil 1980 — Oggi le canto così, vol.2 Paoli e Tenco 1980 — Ricetta di donna 1981 — Duemilatrecentouno parole 1982 — Oggi le canto così, vol.3 Le canzoni della mala 1982 — Oggi le canto così, vol.4 1983 — Uomini 1985 — Insieme — Ornella Vanoni e Gino Paoli (dal vivo)
 1986 — Ornella &… 1987 — O (Ornella Vanoni)|O 1989 — Recital al teatro lirico di Milano 1989 — Il giro del mio mondo 1990 — Quante storie 1992 — Stella nascente 1995 — Io sono come sono… (raccolta con inediti del periodo Ariston)
 1995 — Sheherazade 1997 — Argilla 1999 — Adesso (dal vivo)
 2001 — Ornella Vanoni Live@RTSI (dal vivo)
 2001 — Un panino una birra e poi… 2001 — E poi…la tua bocca da baciare 2002 — Sogni proibiti (album)|Sogni proibiti 2003 — Noi, le donne noi 2004 — Ti ricordi? No non mi ricordo — Ornella Vanoni e Gino Paoli
 2005 — VanoniPaoli Live — Ornella Vanoni e Gino Paoli (dal vivo)
 2007 — Una bellissima ragazza 2008 — Più di me 2009 — Più di te</div>

 Сборники 
 1961 — Le canzoni dai film
 1968 — Le canzoni di Ornella Vanoni
 1968 — Ornella Vanoni
 1969 — Io sì — Ai miei amici cantautori vol.2
 1972 — Hits
 1972 — L’amore
 1973 — Questa sera…Ornella Vanoni
 1974 — Ornella mai
 1974 — Ornella sempre
 1974 — Ornella Vanoni
 1974 — Senza rete
 1974 — The hits of Ornella Vanoni
 1975 — L’oro di Ornella
 1976 — Malamore di Ornella
 1976 — Ornella sempre (1976)
 1980 — Canzoni d’autore
 1981 — Ornella Vanoni Box 3LP
 1982 — Hit parade international — Ornella Vanoni
 1982 — Profili musicai- ornella vanoni lp
 1983 — Ornella Vanoni (1983)
 1983 — Ornella Vanoni International
 1984 — Le canzoni della mala, vol.2
 1984 — Luigi Tenco, Gino Paoli, Ornella Vanoni — box
 1984 — Thema
 1985 — Vanoni Paoli
 1989 — I cantautori
 1989 — Ornella Vanoni fonit
 1990 — Dettagli
 1990 — L’appuntamento
 1991 — Il meglio di Ornella
 1991 — Ornella Vanoni album
 1991 — Ornella Vanoni…sempre
 1992 — I grandi successi Ornella Vanoni
 1992 — Ornella Vanoni speciale per selezione box 5lp
 1992 — Questa sera…Ornella Vanoni
 1992 — Un altro appuntamento
 1993 — I giorni dell’amore
 1993 — I giorni dell’amore 2
 1993 — In più, 17 canzoni che vi rianterei
 1993 — Io dentro io fuori
 1993 — Ornella Vanoni live
 1994 — I miei ier
 1995 — Del mio meglio
 1995 — I successi di Ornella Vanoni
 1996 — Le origini
 1999 — Cofanetto ricordi −13 cd
 2000 — I grandi successi, vol.1
 2000 — Ornella Vanoni — I grandi successi
 2000 — Ornella Vanoni — I miti musica
 2001 — I protagonisti: Ornella Vanoni
 2003 — Le più belle canzoni di: Ornella Vanoni

 Пластинки 
 1958 — Sentii come la vosa la sirena/Canto di carcerati calabresi
 1959 — Hanno ammazzato il Mario/La zolfara
 1959 — Ma mi… / Le mantellate
 1960 — Ballata di Chessman/Ma mi
 1960 — Me in tutto il mondo/Però, ti voglio bene
 1961 — Senza fine / Se qualcuno ti dirà
 1961 — Un jour tu verras/Per te
 1961 — Cercami / Un grido
 1961 — Quando dormirai/Le piace Brahms?
 1962 — Me in tutto il mondo/Un jour tu verras
 1962 — Anche se/Attento a te
 1962 — C’eri anche tu/Ricorda
 1962 — Mario/Coccodrillo
 1963 — Roma nun fa la stupida stasera/È l’omo mio
 1963 — Che cosa c'è / La fidanzata del bersagliere
 1964 — Siamo pagliacci/Domani ti sposi
 1964 — Poco solo/I giorni dell’amore
 1964 — Tu sì 'na cosa grande / Ammore mio
 1964 — Non dirmi niente/Se non avessi incontrato te
 1965 — Abbracciami forte / Non voglio più
 1965 — Caldo/Giochiamo a stare al mondo
 1965 — Tu mi hai baciato l’altra sera/Apro gli occhi per non vederti
 1965 — Non dimenticar (le mie parole)/Fra tanta gente
 1966 — Io ti darò di più / Splendore nell’erba
 1966 — Questo è il momento/Tutta la gente del mondo
 1966 — Gente/Finalmente libera
 1966 — Per chi non lo sa/Solamente noi
 1967 — La musica è finita / Un uomo
 1967 — Ti saluto ragazzo/Un uomo, una donna
 1967 — Tristezza / Il mio posto qual è
 1967 — Cordialmente/Amai
 1967 — Ninna nanna di Rosemary/E figurati se…
 1967 — Senza di te/Ore d’amore
 1967 — Non finirà/Un’ora sola ti vorrei
 1968 — Casa Bianca / Serafino
 1968 — Quando sei triste prendi una tromba e suona/Finisce qui
 1968 — Sono triste/Io sono come sono
 1969 — Una ragione di più / Quando arrivi tu
 1969 — Mi sono innamorata di te/Ritornerai
 1969 — In questo silenzio/Il mio coraggio
 1969 — Mi piaci mi piaci/Quale donna vuoi da me?
 1969 — Uno di qua, l’altro di là/Serafino
 1970 — Eternità / Sto con lui
 1970 — L’appuntamento / Uomo, uomo
 1971 — Io sì/Anonimo veneziano
 1971 — Le mantellate/Il disertore
 1971 — Domani è un altro giorno / C'è qualcosa che non sai
 1971 — Il tempo d’impazzire / Variante
 1972 — Che barba amore mio / Il mio mondo d’amore
 1972 — Parla più piano/Il padrino
 1972 — Ma come ho fatto/La casa nel campo
 1972 — Io, una donna/E così per non morire
 1972 — Parla più piano/Quei giorni insieme a te
 1973 — Dettagli / Pazza d’amore
 1973 — Sto male / Superfluo
 1974 — Non so più come amarlo/C'è qualcosa che non sai
 1974 — Stupidi / La gente e me
 1974 — La voglia di sognare / Guardo, guardo e guardo
 1975 — Se dovessi cantarti/Alibi
 1975 — Uomo mio, bambino mio / Canta canta
 1976 — Non sai fare l’amore/Fili
 1976 — Più / Dimmi almeno se
 1977 — Domani no / Ti voglio
 1978 — Gli amori finiti/Noi
 1979 — Vorrei darti/Eccola qui
 1980 — Innamorarsi / Il telefono

 Синглы CD 
 2007 — Gli amanti 2008 — Solo un volo (con Eros Ramazzotti)

 DVD 
 1982 — Ornella Vanoni live @ rtsi 2005 — Vanoni e Paoli live''

Неитальянская дискография 
 1975 — Hasta un cierto punto (edito per l’Argentina)
 1976 — Mas (edito per il mercato latino)
 1977 — Album (edito per il mercato francofono)
 1982 — Licht und schatten (edito per il mercato tedesco)

Ссылки 

 Официальный сайт Орнеллы Ванони  
 
 Неофициальный сайт Орнеллы Ванони 
 Орнелла Ванони на YouTube

Певцы и певицы Италии
Родившиеся в Милане